Каяк — човен у народів півночі
 Каяк — муніципалітет у Франції
 Каяк — затока на східному узбережжі острова Брабант, в архіпелазі Палмера (Антарктида)